Greno est un patronyme porté notamment par :

  (1948-), éditeur allemand ;
  (1850-1902), peintre portugaise ;
 Narcisse Greno (1810-1892), homme d'affaires français ;
 Nathan Greno, réalisateur, scénariste, acteur et animateur américain.